Velika nagrada Avstralije 1991 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1991. Odvijala se je 3. novembra 1991.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 1:14,041
|align="center"| —
|-
! 2
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 1:14,385
| +0,344
|-
! 3
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 1:14,822
| +0,781
|-
! 4
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 1:15,057
| +1,016
|-
! 5
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 1:15,291
| +1,250
|-
! 6
| 19
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1:15,508
| +1,467
|-
! 7
| 28
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:15,545
| +1,504
|-
! 8
| 27
|  Gianni Morbidelli
| Ferrari
| 1:16,203
| +2,162
|-
! 9
| 4
|  Stefano Modena
| Tyrrell-Honda
| 1:16,253
| +2,212
|-
! 10
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ferrari
| 1:16,359
| +2,318
|-
! 11
| 22
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Judd
| 1:16,871
| +2,830
|-
! 12
| 33
|  Andrea de Cesaris
| Jordan-Ford
| 1:17,050
| +3,009
|-
! 13
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Judd
| 1:17,342
| +3,301
|-
! 14
| 15
|  Maurício Gugelmin
| Leyton House-Ilmor
| 1:17,344
| +3,303
|-
! 15
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Ford
| 1:17,355
| +3,314
|-
! 16
| 32
|  Alessandro Zanardi
| Jordan-Ford
| 1:17,362
| +3,321
|-
! 17
| 8
|  Mark Blundell
| Brabham-Yamaha
| 1:17,365
| +3,324
|-
! 18
| 24
|  Roberto Moreno
| Minardi-Ferrari
| 1:17,639
| +3,598
|-
! 19
| 34
|  Nicola Larini
| Lambo-Lamborghini
| 1:17,936
| +3,895
|-
! 20
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Lamborghini
| 1:17,969
| +3,958
|-
! 21
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Judd
| 1:18,091
| +4,050
|-
! 22
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Lamborghini
| 1:18,112
| +4,071
|-
! 23
| 10
|  Alex Caffi
| Footwork-Ford
| 1:18,157
| +4,116
|-
! 24
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Honda
| 1:18,216
| +4,175
|-
! 25
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Judd
| 1:18,271
| +4,230
|-
! 26
| 16
|  Karl Wendlinger
| Leyton House-Ilmor
| 1:18,282
| +4,241
|-
! DNQ
| 30
|  Aguri Suzuki
| Larrousse-Ford
| 1:18,393
| +4,352
|-
! DNQ
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Yamaha
| 1:18,855
| +4,814
|-
! DNQ
| 35
|  Eric van de Poele
| Lambo-Lamborghini
| 1:19,000
| +4,959
|-
! DNQ
| 29
|  Bertrand Gachot
| Larrousse-Ford
| 1:19,274
| +5,233
|-
! DNPQ
| 14
|  Gabriele Tarquini
| Fondmetal-Ford
| 1:18,184
| +4,143
|-
! DNPQ
| 31
|  Naoki Hattori
| Coloni-Ford
| 1:22,852
| +8,811
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 14
| 24:34,899
| 1
| 5
|-
! 2
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 14
| + 1,259 s
| 3
| 3
|-
! 3
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 14
| + 5,120 s
| 2
| 2
|-
! 4
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 14
| + 30.103
| 5
| 1,5
|-
! 5
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 14
| + 50,537 s
| 4
| 1
|-
! 6
| 27
|  Gianni Morbidelli
| Ferrari
| 14
| + 51,069 s
| 8
| 0,5
|-
! 7
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Judd
| 14
| + 52,361 s
| 13
|  
|-
! 8
| 33
|  Andrea de Cesaris
| Jordan-Ford
| 14
| + 1:00,431
| 12
|  
|-
! 9
| 32
|  Alessandro Zanardi
| Jordan-Ford
| 14
| + 1:15,567
| 16
|  
|-
! 10
| 4
|  Stefano Modena
| Tyrrell-Honda
| 14
| + 1:20,370
| 9
|  
|-
! 11
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Judd
| 14
| + 1:22,073
| 21
|  
|-
! 12
| 22
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Judd
| 14
| + 1:38,519
| 11
|  
|-
! 13
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Ford
| 14
| + 1:39,303
| 15
|  
|-
! 14
| 15
|  Maurício Gugelmin
| Leyton House-Ilmor
| 13
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 15
| 10
|  Alex Caffi
| Footwork-Ford
| 13
| +1 krog
| 23
|  
|-
! 16
| 24
|  Roberto Moreno
| Minardi-Ferrari
| 13
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 17
| 8
|  Mark Blundell
| Brabham-Yamaha
| 13
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 18
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Lamborghini
| 13
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 19
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Judd
| 13
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 20
| 16
|  Karl Wendlinger
| Leyton House-Ilmor
| 12
| +2 kroga
| 26
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ferrari
| 8
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 19
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 5
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 28
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 5
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 34
|  Nicola Larini
| Lambo-Lamborghini
| 5
| Zavrten
| 19
|  
|-
! Ods
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Lamborghini
| 5
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Honda
| 4
| Zavrten
| 24
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Aguri Suzuki
| Larrousse-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Yamaha
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Eric van de Poele
| Lambo-Lamborghini
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 29
|  Bertrand Gachot
| Larrousse-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 14
|  Gabriele Tarquini
| Fondmetal-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 31
|  Naoki Hattori
| Coloni-Ford
|  
|
|
|  
|}

Formula 1 sezona 1991
1991